История солдата
 «История солдата» — опера-балет Игоря Стравинского на основе русских народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева (1918)
 «История солдата» — художественный фильм Нормана Джюисона (1984)